Topônimos

Mirepoix (Ariège)
Mirepoix (Gers)

Culinária
Mirepoix (culinária)  — ingrediente da culinária da França

Desambiguações de topônimos